Lubanów peut faire référence aux toponymes suivants :

 Voïvodie de Łódź :
 Lubanów, village du powiat de Piotrków
 Lubanów, village du powiat de Sieradz